Boko peut être :

Toponymes

Burkina Faso 
 Boko, la localité située dans le département de Dargo
 Boko, la localité située dans le département de Niangoloko

Cameroun 
 Boko, village situé dans l'arrondissement de Deuk
 Boko, village situé dans l'arrondissement de Maga

République du Congo 
 Boko, district de la région du Pool
 Boko, capitale du district de Boko
 Boko-Songho, district de la région de Bouenza

République démocratique du Congo 
 Boko, localité de la province du Bas-Congo

Sénégal 
 Boko, village de la communauté rurale de Kafountine CR

Langues 
 Boko, langue bantoue de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo ;
 Boko, langue mandée du Bénin ;

Autres 
 François Boko, homme politique togolais

Homonymie de toponyme